Little Big Shot (1935), een film van Michael Curtiz
Little Big Shot (1952), een film van Jack Raymond